Viggianello est une commune française, située dans le département de la Corse-du-Sud et la région Corse
 Viggianello est une commune italienne de la région Basilicate

Homonymie de toponyme